Bodencreditanstalt steht für ehemalige Geldinstitute
 Allgemeine Bodencreditanstalt, Wien
 Sächsische Bodencreditanstalt
 Preußische Central-Bodenkredit-Aktiengesellschaft, Unter den Linden 48/49, Berlin